Yolande Marguerite Mylène Élisabeth Romaine Marie de Savoie (en italien, ), née le  à Rome et morte le  dans la même ville, est la fille aînée du roi Victor-Emmanuel III d'Italie et de son épouse la princesse Hélène de Monténégro et la sœur d'Humbert II, dernier roi d'Italie.

Biographie 
Yolande-Marguerite de Savoie est née à Rome en 1901. Grande sportive elle s'est particulièrement intéressée à la natation et d'équitation.

Le , elle épouse à Rome le comte Giorgio Carlo Calvi di Bergolo, officier de cavalerie.

Après son mariage, Yolande vit dans la ville de Pignerol, au sud-ouest de Turin.

En 1946, Yolande et sa famille sont partis en exil volontaire avec son père à Alexandrie, en Égypte. 

Après la mort du roi Victor-Emmanuel III, Yolande et sa famille rentrent en Italie et s'établissent à Castel Porziano.

Yolande est morte dans un hôpital à Rome le  et est enterrée au Cimetière monumental de Turin.

Bibliographie 
 Iolanda's Wedding Festivities Start, New York Times, , 3.
 Iolanda and Calvi Meet Italian Court, New York Times', , 19.
 Iolanda Wedded to Her War Hero While Crowd Cheers, New York Times, , 1 - 3.
 Royal Wedding in Rome, The Times, , 12.
 Princess Yolanda's Wedding, The Times, , 16.
 Princes Jolanda, New York Times, , 9.

Décorations 
  Dame grand-croix de l'ordre des Saints-Maurice-et-Lazare.
  Chevalier d'honneur et de dévotion de l'ordre souverain de Malte.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Descendance de Nicolas Ier (roi de Monténégro)

Liens externes 
 

Princesse de Savoie du XXe siècle
Comtesse italienne
Maison de Savoie
Grand-croix de l'ordre des Saints-Maurice-et-Lazare
Naissance en juin 1901
Naissance à Rome
Décès en octobre 1986
Décès à Rome
Décès à 85 ans
Personnalité inhumée au cimetière monumental de Turin
Chevalier de l'ordre souverain de Malte
Yolande